Bieg na 1500 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 rozegrano 10 lutego na torze Parc Paul Mistral Stadion. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Finka Kaija Mustonen, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968